Tato stránka obsahuje seznam nejvyšších a nejnižších naměřených teplot vzduchu v mnoha zemích světa. Neobsahuje nepotvrzené naměřené teploty, či teploty naměřené nespolehlivým způsobem. Nejvyšší kdy na Zemi naměřená teplota je 56,7 °C, která byla naměřena v roce 1913 v Údolí smrti v USA. Nejnižší teplota určená pozemním měřením, −89,2 °C, byla naměřená 21. června 1983 na Sovětské polární stanici Vostok v Antarktidě. 10. srpna 2010 bylo družicovým měřením ve vnitrozemí Antarktidy naměřeno –93,2 °C, jedná se však o teplotu povrchu ledu, s měřením teploty vzduchu nad ledem tak tato hodnota není přímo srovnatelná.

Afrika

Asie

Evropa

Reference

Související články 
Zeměpisné rekordy světa
Teplota

Meteorologické rekordy
Atmosféra Země
Teplota